Hensley Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Hensley Township (Illinois)
 Hensley Township (Indiana)